Беренште́йн — еврейская фамилия.

Известные носители:
 Беренштейн, Альберт Герцианович (известен как Альберт Григорьевич Буров, 1936–2005) — советский российский актёр театра и кино, театральный режиссёр и педагог.
 Беренштейн, Владимир Борисович (род. 1927) — советский кинематографист (режиссёр, сценарист).
 Бершин, Ефим Львович (настоящая фамилия Беренштейн, род. 1951) — русский поэт, прозаик, журналист.
 Беренштейн, Леонид Ефимович (1921—2019) — лейтенант РККА, партизанский командир времён ВОВ.

См. также 
 Бернштейн
 , род. 1969 — британский композитор.